Kabouter, een mythologisch wezen
 De kabouters, een sprookje van de gebroeders Grimm
 Kabouters (scouting),  een leeftijdscategorie bij scouting
 Kabouterbeweging, een ludieke Nederlandse en Belgische protestbeweging uit periode 1969-1974
 Kabouters (jenever)merk van de Schiedamse distillateur Herman Jansen